

Geografia

Bromfield (Cumbria)
Bromfield (Shropshire)